Buben může být:

 buben – bicí hudební nástroj
 Buben (hrad) – zřícenina českého hradu nad soutokem Mže a Plešnického potoka u obce Plešnice
 Navíjecí buben – obvyklá součást navijáků a zdvihadel
 brzdový buben – část bubnové brzdy
 rotující nádoba – součást míchačky, omílačky a podobných zařízení
 vypouklá terénní nerovnost např. při lyžování na sjezdovce
 místo dopadu pod skokanským můstkem

příjmení osob
 Milan Buben (* 1946) – český historik-heraldik
 Vladimír Buben (1888–1956) – český vysokoškolský učitel a romanista, působící na FF UK v Bratislavě a také její děkan

Související články 
 Bubeník
 Bubínek